Il toponimo Sadova può riferirsi a diverse località:

Moldavia
Sadova, comune del distretto di Călărași

Romania
Sadova, comune del distretto di Dolj
Sadova, comune del distretto di Suceava

Pagine correlate 
Sadová, comune della Repubblica Ceca nei distretto di Hradec Králové